Дмитровка () — село в Ивановском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 86 человек. Занимает площадь 19,554 км². Почтовый индекс — 75441. Телефонный код — 5531.

Местный совет 
75441, Херсонская обл., Ивановский р-н, с. Новодмитровка Вторая, ул. Ленина, 18

Ссылки 
 Дмитровка на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Ивановского района (Херсонская область)